Ungdomseuropamesterskabet i håndbold for drenge var et mesterskab for europæiske drengehåndboldlandshold. Mesterskabet blev arrangeret af European Handball Federation og afviklet i perioden 1992-2003, hvorefter det blev afløst U.18-EM for drenge.

Medaljestatistik 1992 + 1997-2003

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! width="40px"|Plac.
! width="120px"|Land
! style="background:gold;" width="45px"|Guld
! style="background:silver;" width="45px"|Sølv
! style="background:#cc9966;" width="45px"|Bronze
! width="45px"|Total
|-
| 1.
| align="left"| Rusland
| 1
| 1
| -
| 2
|-
| rowspan="2" valign="top"|2.
| align="left"| Ungarn
| 1
| -
| 1
| 2
|-
| align="left"| Sverige
| 1
| -
| 1
| 2
|-
| rowspan="2" valign="top"|4.
| align="left"| Portugal
| 1
| -
| -
| 1
|-
| align="left"| Island
| 1
| -
| -
| 1
|-
| 6.
| align="left"| Danmark
| -
| 1
| 2
| 3
|-
| 7.
| align="left"| Spanien
| -
| 1
| 1
| 2
|-
| rowspan="2" valign="top"|8.
| align="left"| Tjekkiet
| -
| 1
| -
| 1
|-
| align="left"| Tyskland
| -
| 1
| -
| 1
|}

Mesterskaber 1992-2003 
{| class="wikitable"
! width="50px"|Turn.
! width="100px"|Værtsland
! style="background:gold;" width="120px"|Guld
! style="background:silver;" width="120px"|Sølv
! style="background:#cc9966;" width="120px"|Bronze
! Danmarks plac.
|-
| align="center"|1992
| Schweiz
|  Portugal
|  Rusland
|  Spanien
| Kvalifikation
|-
| align="center"|1994
| Israel
|  Spanien
| Portugal
|  Danmark
| Nr. 3
|-
| align="center"|1997
| Estland
|  Sverige
|  Tjekkiet
|  Ungarn
| Nr. 6
|-
| align="center"|1999
| Portugal
|  Ungarn
|  Spanien
|  Danmark
| Nr. 3
|-
| align="center"|2001
| Luxembourg
|  Rusland
|  Danmark
|  Sverige
| Nr. 2
|-
| align="center"|2003
| Polen
|  Island
|  Tyskland
|  Danmark
| Nr. 3
|}

Kilder / eksterne henvisninger 
European Handball Federation
EHF – Ungdoms-EM i håndbold 1994 (drenge)

Noter 

EM i håndbold
Etableret i 1992
Ophørt i 2003